Het seizoen 2020/21 van de Franse Ligue 1 was de 83ste editie van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie sinds de oprichting in 1933. Door de Coronapandemie was er bij een groot gedeelte van het aantal wedstrijden geen publiek. Door sponsoring van Uber Eats heet de competitie officieel Ligue 1 Uber Eats. In het voorgaande seizoen waren Toulouse FC en Amiens SC gedegradeerd en RC Lens en FC Lorient gepromoveerd.

Reguliere competitie

Eindstand

Uitslagen

Promotie/degradatie play-offs 
De ploegen die als derde, vierde en vijfde zijn geëindigd in de Ligue 2, maken als eerste onderling uit wie tegen de als achttiende geëindigde ploeg uit de Ligue 1 speelt, voor één plek in Ligue 1 van volgend seizoen. 

De wedstrijden tussen Ligue 2 ploegen bestaan uit één wedstrijd waarbij de in de competitie als hoogst geëindigde ploeg thuis speelt. Als eerste spelen de nummers 4 en 5 uit de competitie tegen elkaar. De winnaar van dat duel speelt vervolgens tegen de nummer 3 om te bepalen wie nummer 18 van de Ligue 1 tegenmoet treedt.

De strijd tussen de als laatste overgebleven ploeg uit de Ligue 2 en de nummer 18 uit de Ligue 1 bestaat uit een thuis- en uitwedstrijd waarde de ploeg uit de Ligue 2 als eerste thuis speelt.

|}

Competitievoetbal 2020/21
Franse voetbalcompetitie